Чемпионат мира по международным шашкам 1980 года прошёл 16-28 августа в Де Лире, Нидерланды по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменок из 5 стран. Весь пьедестал заняли советские спортсменки — чемпионкой мира стала Елена Альтшуль. Второе место заняла Людмила Сохненко, третье место у Елены Михайловской.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1980
1980 год в шашках